El término Chambú puede referirse a:

Chambú (geografía): boquerón o abertura grande y paso en la cordillera occidental de los Andes, situado a 3.300 metros de altitud en el municipio de Mallama, departamento de Nariño al sur de Colombia, producido por la acción de las aguas del río Guabo y por el cual discurre un tramo de la carretera entre Túquerres y Tumaco.
Chambú (corregimiento): corregimiento  en el municipio de Mallama en el departamento de Nariño al sur de Colombia.
Chambú (vereda): vereda en el municipio de Ricaurte, en el departamento de Nariño, Colombia.
Chambú (literatura): novela escrita por Guillermo Edmundo Chavez García, publicada en 1946.
Chambú (música): bambuco inspirado en la novela homónima, letra de Guillermo Edmundo Chavez y música de Luis Eduardo Nieto.
Chambú (película): película realizada (1961) por Alejandro Kerk y basada en la novela homónima.